Glyphyalinia raderi är en snäckart som först beskrevs av Dall 1898.  Glyphyalinia raderi ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
raderi